Ви́ктор Миро́нов:
 Миронов, Виктор Александрович (1935—2011) — советский промышленный деятель, управленец АвтоВАЗа.
 Миронов, Виктор Григорьевич
 Миронов, Виктор Петрович (1918—1943) — капитан авиации, Герой Советского Союза.